La Coupe d'Ukraine de football 2007-2008 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Chakhtar Donetsk contre le Dynamo Kiev.

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués entre le 17 novembre et le 9 décembre 2007 tandis que les matchs retour sont joués entre le 5 et le 15 décembre 2007.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 19 mars 2008 tandis que les matchs retour sont joués le 16 avril 2008.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2007-2008 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2007-2008 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2007-2008 sur le site de la RSSSF.

2007-2008
Ukraine
Sport en Ukraine en 2007
Sport en Ukraine en 2008